Der Begriff Affenbrotbaum bezeichnet:

 im engeren Sinne die Baumart Adansonia digitata oder Baobab, siehe Afrikanischer Affenbrotbaum
 im weiteren Sinne die Baumgattung Adansonia, siehe Affenbrotbäume
 umgangssprachlich die Zimmerpflanze Crassula ovata Mill., siehe Geldbaum

Siehe auch: